Glemsbach ist ein Gewässername:
 Glemsbach (Erms), linker Zufluss der Erms in Neuhausen an der Erms, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Glemsbach (Würm), rechter Zufluss der Würm vor Ehningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Glems